Meschyritsch (ukrainisch ; russische Entsprechung /Meschiritsch) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pawlohrad, siehe Meschyritsch (Pawlohrad)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Meschyritsch (Riwne)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Meschyritsch (Polohy)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Meschyritsch (Lebedyn)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw, siehe Meschyritsch (Kaniw)